Odertal bezeichnet die Täler folgender Flüsse:

 Odertal (Naturraum) (vgl. Norddeutsches Tiefland) an der Oder, Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland 
 Oder (Rhume), Zufluss der Rhume im Harz und Harzvorland, Südniedersachsen

Odertal steht für Namen von Ortschaften:
 Odertal (Bad Lauterberg), Ortslage von Bad Lauterberg im Harz, Landkreis Osterode am Harz, Südniedersachsen
 Przywor, Ort in Oberschlesien, Polen, 1936–1937 unter dem deutschen Namen Odertal

Siehe auch:

 Unteres Odertal